Flandre peut désigner :

Toponymes d'éléments géomorphologiques 
 La plaine de Flandre est une plaine couvrant une grande partie du territoire de l'ancien comté de Flandre.
 La plaine maritime flamande est une partie de la plaine de Flandre, le long du littoral de la mer du Nord, constituée en partie de polders et dont l'altitude est inférieure à 5 mètres.
 Les monts des Flandres sont une série de collines se développant d'ouest en est de Watten (France) à Kemmel (Belgique).

Toponymes contemporains

Divisions administratives 
 Flandre ou Flandre belge, une entité aux institutions politiques et administratives propres (Communauté flamande et Région flamande) qui correspond à la moitié nord et néerlandophone du royaume de Belgique.
Province de Flandre occidentale, province belge autour de Bruges.
 Province de Flandre orientale, province belge autour de Gand.

Autres 
 Flandre française, une région correspondant à la partie du territoire français ayant jadis appartenu au comté de Flandre, devenue ensuite la Province de Flandre, située aujourd'hui dans le département du Nord, en Région Hauts-de-France, frontalière de la Belgique.
 Flandre romane, autrefois nommée Flandre gallicante (traduction du latin Gallo Flandria) ou Flandre wallonne : région linguistique franco-belge correspondant à la Flandre lilloise en France, ainsi qu'en Belgique à une partie du Tournaisis et aux alentours de Mouscron et Comines-Warneton, où l'on parle anciennement le roman (picard et français).
 Flandre flamingante, territoire de la Flandre française où l'on parle traditionnellement la langue flamande, elle correspond en grande partie au Westhoek français et à l'ancienne Flandre maritime.
 Flandre intérieure, région du Houtland autour d'Hazebrouck et de Cassel.
 Flandre zélandaise, une région du sud-ouest du Royaume des Pays-Bas, composée des trois communes zélandaises (L'Écluse, Terneuse et Hulst) comprises entre l'Escaut occidental et la Belgique.

Toponymes historiques 
 Pagus de Flandre : pagus créé par l'administration franque dans la civitas des Ménapiens. Ce pagus constitue le noyau autour duquel s'est constitué la marche de Flandre au .
 Marche de Flandre, devenue Comté de Flandre.
 Comté de Flandre : Principauté féodale créée au  et dissoute par la Révolution française en 1795.
 Flandre royale : Comté de Flandre à proprement parler, mouvant du Royaume de France jusqu'en 1526-1530
 Flandre wallonne ou Flandre gallicante, partie de la Flandre royale correspondant aux régions francophones et disposant d'un particularisme juridique au sein du comté. Il s'agit des villes et châtellenies de Lille, Douai et Orchies, ainsi que du Tournaisis. Désigne parfois aujourd'hui les parties francophones de l'ancien comté rattachées à la région wallonne (Tournaisis, Comines-Warneton, Mouscron).
 Flandre maritime, une intendance entre 1667 à 1789 dans la partie nord de la Flandre française, qui correspond essentiellement à la Flandre flamingante française et à l'actuel arrondissement de Dunkerque.
 Flandre impériale: terres contigües au comté, annexées par les comtes de Flandre et mouvantes d'Empire. Elles comprennent principalement le Comté d'Alost et les Quatre Bailliages ou district des quatre-métiers. La mouvance du Pays de Waes, entre Royaume et Empire, fut l'objet de disputes perpétuelles entre les deux souverains.

Après 1526-1530, la suzeraineté du comté est transférée à l'Empire. Il n'y a plus de distinction féodale entre les deux parties du comté, même s'il reste des disparités juridiques. Au gré des changements dynastiques, ce noyau de cet ensemble est désigné dans la diplomatie comme :
 Flandre allemande, c'est-à-dire mouvante du Saint-Empire romain germanique.
 Flandre espagnole, c'est-à-dire appartenant au roi d'Espagne jusqu'en 1713
 Flandre autrichienne, c'est-à-dire appartenant à la maison d'Autriche à partir de 1713.
Peu à peu au fil des guerres, le noyau du comté est amputé au nord et à l'ouest de :
 Flandre des États (en néerlandais Staats-Vlaanderen, 1648 – 1795), c'est-à-dire la rive septentrionale du comté, en face de la Zélande, occupée par les Provinces-Unies après 1609. Elle porte ce nom car elle est directement administrée par les États généraux et forme donc un pays de la Généralité. Cette région devient la Flandre zélandaise au 
 Province de Flandre (Royaume de France), frange occidentale du comté conquise au  par la France et constituée de la Flandre maritime et de la Flandre gallicante.

Enfin, l'expression les Flandres a désigné, dans le passé, par métonymie, à la place de la région proprement dite, un ensemble plus vaste. À la fin du Moyen Âge et dans la première moitié du , elle désigne l'ensemble des Pays-Bas. Au , elle ne désigne plus que les Pays-Bas méridionaux, par opposition à ceux du Nord, désignés comme la Hollande, par la même réduction du tout à la partie.

Autres toponymes 
 Municipium Flandrense : synonyme au Haut Moyen Âge de Municipium Brugense, Bruges.
 La Capitale des Flandres, métonyme de Lille.
 La Porte des Flandres, métonyme de Nieppe.
 Pays Moulins de Flandre, pays de l'arrière-pays dunkerquois.
 Pays Cœur de Flandre, pays de la région d'Hazebrouck.

Localités et lieux-dits 
 Flandres est un village situé près de Villeneuve-sur-Yonne en Bourgogne.
 Flandre est un village situé près de Rousseloy en Picardie.
 Flandre est un lieu-dit près de Rue en Picardie.
 Flandre est un lieu-dit de la commune de Sury-ès-Bois, département du Cher.

Toponymes en Amérique 
 Flandre indienne (Flandes indiano) est un ancien nom du Chili par comparaison entre la guerre d'Arauco et la guerre de Quatre-Vingts Ans.
 , en Louisiane.
 , dans le Michigan.
 , dans le New Jersey.
 Flanders, dans l'État de New York.
 Flanders, un village d'East Lyme
 Flanders, un village dans le Comté de Litchfield.

Personnalités 

 Paul Flandre (1898-1978), résistant français, Compagnon de la libération.
 Georges Flandre (1899-1944), officier de l'Armée du salut et résistant français.

Animaux 
 Le bouvier des Flandres est une race de chien.
 Le coucou des Flandres est une race de poule.
 Le géant des Flandres est une race de lapin.
 Le Lion des Flandres est l'animal emblème du comté de Flandre.
 L'oie des Flandres est une race d'oie aussi appelée oie flamande.
 Le smerle des Flandres est une race de pigeon.
 La Rouge flamande est une race locale de vache appelée aussi "Rouge des Flandres", ou "Rouge du Nord".

Arts et lettres

Littérature 
 Un chien des Flandres (A Dog of Flanders) est un roman de l'auteure anglaise Marie Louise de la Ramée publié sous son pseudonyme Ouida.
 L’Écorcheur des Flandres est un roman de Philippe Declerck.
 Jésus-Christ en Flandre est une nouvelle d'Honoré de Balzac.
 Flandre noire, roman de Gilles Warembourg.
 Le Lion des Flandres est un livre d'Hendrik Conscience.
 Renelde, fille des Flandres est un roman de Annie Degroote.
 La Route des Flandres, roman de Claude Simon.
  en français Au champ d'honneur : un poème de la Première Guerre mondiale de John McCrae.
 Moll Flanders, roman de Daniel Defoe.

Cinéma et télévision 
 Flandres est un film de Bruno Dumont présenté au Festival de Cannes en 2006.
 Un chien des Flandres est un dessin animé japonais des années 1975 produit par Nippon Animation. C'est une adaptation du roman éponyme d'Ouida.
 Un chien des Flandres est un dessin animé japonais de 1992 produit par Tokyo Movie Shinsha. C'est une adaptation du roman éponyme d'Ouida.

 L'homme des Flandres est un court métrage de Sébastien Ors à propos de Bruno Dumont et du tournage de Flandres.
 Maria fille de Flandre, comédie dramatique française de Philippe Triboit (1995).
 Nello et le chien des Flandres (A Dog of Flanders) est un film de Kevin Brodie tourné en 1999 aux États-Unis. C'est une adaptation du roman éponyme d'Ouida.
 , (), film de 2010 de Gust Van Den Berghe.

Musique 
 Chansons :
 Le Vlaamse Leeuw (Le Lion des Flandres) est l'hymne officiel de la Communauté flamande depuis 1985.
 Le Grenadier de Flandre est une chanson paillarde.

Sports 
 À travers les Flandres (Dwars door Vlaanderen) est une course cycliste semi-classique.
 Grand Prix des Flandres, course de motocross se déroulant à Zolder.
 Le Grand Prix des Flandres françaises est une course cycliste disputée en Flandre française depuis 1945.
 Le Tour des Flandres est une course cycliste disputée depuis 1913 en Flandre belge (provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale).

Navires 
 Le Flandre est un cargo anglais (1889-1920) ;
 le Flandre est un paquebot belge ayant assuré la liaison Ostende-Douvres à partir de 1888 ;
 le Flandre est un paquebot de la Compagnie générale transatlantique, mis en service en 1914 ;
 le Flandre est un navire de ligne français (1950-1994) ;
 l'Abeille Flandre est un remorqueur de haute mer basé à Brest ;
 le Flandern nom du baleinier norvégien Empire Catcher pendant sa réquisition par la Kriegsmarine de 1942 à 1945.

Autres 
 L'armée des Flandres, une armée espagnole basée dans les Pays-Bas espagnols.
 L'armée de Flandre, une armée française basée dans la Flandre.
 Régiment de Flandre, un régiment d'infanterie français de l'Ancien régime.
 La bataille des Flandres, épisode de la Première Guerre mondiale.
 Le Conseil de Flandre est un groupe d'activistes maximalistes (autonomistes) flamands créé en 1917.
 La Feitoria de Flandres, comptoir portugais fondé à Anvers et tête de pont de son empire commercial.
 Le Journal des Flandres est un journal des Flandres françaises.
 La maison de Flandre est un lignage de noblesse franque qui a régné sur le comté de Flandre.
 Parlement de Flandres, parlement de la Province de Flandre.
 Le Petit Train des Flandres a opéré entre 1918 et 1953 sur voie métrique entre Herzeele et Saint-Omer.
 L'écluse de Flandres, première écluse du canal Saint-Denis à Paris.
 La gare de Lille-Flandres, principale gare de Lille.
 Flandre Scarlet, personnage de la série de jeux vidéo Touhou Project.

Peinture 
 Flandres (Flandern - 1936 - Neue Nationalgalerie, Berlin) d'Otto Dix

Voir aussi 
 
 
 
 

~Homonymie